Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици у дворани 1996. године одржано је 9. и 10. марта. у Глобен арени у Стокхолму (Шведска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1994. у Паризу бранио је Далтон Грант из Ујрдињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 скакача увис из 19. земаља.

  Андора (1)
  Белорусија (1)
  Чешка (1)
  Естонија (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Немачка (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Израел (2)
  Ирска (2)
  Италија (1)
  Норвешка (2)
  Пољска (1)
  Русија (1)
  Шпанија (1)
  Шведска (2)
  Турска (1)
  Украјина (1)
  Југославија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1996. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1996. године пре почетка првенства (12. марта 1996), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1996.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Норма за пласман у синале износила је 2,25 m, коју су испунила 2 такмичара (КВ, осталих 10 пласирало по основу ппостигнутог резултата (кв) 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 10. марта 1996.

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 24. Европског првенства у дворани 1970—1996.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1996. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1996 на сајту todor66.com
 Европско првенство у дворани 1996. на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1996.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани